Illustreret Danmarkshistorie for Folket har flere betydninger:

 Illustreret Danmarkshistorie for Folket (Fabricius) – 2-binds danmarkshistorie udgivet af Adam Kristoffer Fabricius 1853–55.
 Illustreret Danmarkshistorie for Folket (Deleuran) – danmarkshistorie tegnet af Claus Deleuran. Trykt i Ekstra Bladet i 1990'erne.